El término Arta puede referirse a:

Lugares 
 Prefectura de Arta, en Grecia.
 Arta, ciudad de Grecia, capital de la prefectura anterior.
 Unidad periférica de Arta, en Grecia.
 Artá, municipio de la isla de Mallorca, España.
 Arta, localidad de Azerbaiyán.
 Bahía de Artá, bahía en la costa de la isla de Mallorca, España.
 Cuevas de Artá, cuevas subterráneas en la isla de Mallorca, España.
 Despotado de Arta, estado formado tras la caída del Imperio Bizantino.
 Golfo de Arta, golfo del mar Jónico, en Grecia, antiguamente llamado "Golfo de Ambracia".
 Región de Arta, en Yibuti.
 Narta, Arta en griego, Albania.
 Arta Terme,  localidad y comune italiana de la provincia de Udine, región de Friuli-Venecia Julia.

Otros 
 Arta, concepto de verdad, rectitud y orden divino en las culturas indoarias.
 Artanema, género botánico con nueve especies de plantas de flores perteneciente a la familia Plantaginaceae.